Les wetas sont de grands insectes, plus précisément des orthoptères, indigènes de la Nouvelle-Zélande.
 Weta est un studio de post-production créé par Peter Jackson en Nouvelle-Zélande et spécialisé dans les effets spéciaux pour le cinéma et la télévision.
 Weta Workshop est la division de Weta spécialisée dans la conception d'accessoires et d'éléments de décors de films.
  Weta Digital est la division de Weta spécialisée dans les effets spéciaux numériques.
 Wetta WorldWide est une maison d'édition fondée en 2004.
  est une radio de musique classique sur Washington, D.C.
 Le trimaran WETA est un dériveur de 14 pieds conçu en Nouvelle Zélande. Sur l'eau il rappelle la forme de l'insecte de même nom mais est particulièrement beau et élégant.
  est un opérateur de télévision américain.